Annie Cordy, Belgisch zangeres en actrice; pseudoniem van Léonia Juliana Cooreman
 Paul Cordy, Belgisch politicus
 Raymond Cordy, Frans acteur